Hrastovec (Velenje), een plaats in de Sloveense gemeente Velenje
 Hrastovec (Zavrč), een plaats in de Sloveense gemeente Zavrč